Urquhart kan syfta på:

 Urquhart (efternamn) – ett skotskt efternamn
 Urquhart, Georgia – en ort i Georgia, USA
 Urquhart, Highland – en ort i Highland, Skottland
 Urquhart, Moray – en ort i Moray, Skottland

Se även
 Urquhart Castle
 Glen Urquhart
 Mount Kent-Urquhart